Aldborough – miejscowość w hrabstwie Norfolk (Anglia)
 Aldborough – miejscowość w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)